Luigi Rizzi (1869-1949) – alpinista italiano
Luigi Rizzi (1907) – calciatore italiano
Luigi Rizzi (1952) – linguista italiano